Hundred steht für:
 Hundred (West Virginia), Ort in Wetzel County, West Virginia
 Hundred (Verwaltungseinheit USA), US-amerikanische uninkorporierte Verwaltungseinheit auf der Ebene der Townships, vergleiche Harde
 Hundred (Verwaltungseinheit Northern Territory), australische Verwaltungseinheit in Northern Territory
 Hundred (Verwaltungseinheit South Australia), australische Verwaltungseinheit in South Australia
 Hundred, Titel (2006) auf How to Save a Life von The Fray
 Hundred, Titel (2019) auf Free Spirit von Khalid

Siehe auch:
 Hundert